Интерпретация ( — «толкование, объяснение») — истолкование текста с целью понимания его смысла.

Европейская традиция интерпретации берёт своё начало от новозаветного истолкования ветхозаветных текстов.

Первой теорией интерпретации текста, появившейся в XVIII веке, стало понятие герменевтического круга, введённое Фридрихом Шлейермахером и развитое Вильгельмом Дильтеем.

С середины XX века выделяются два подхода к интерпретации: герменевтический, при котором интерпретация рассматривается как понимание исследователем субъекта, написавшего текст, и использующий научную методологию структурно-семиотический подход.

В русском литературоведении методологию интерпретации текста развивал Михаил Бахтин.

Постструктурализм и деконструктивизм отрицают возможность адекватной интерпретации текста.

Литература 
 
 
 Кубарев, Евгений Михайлович. Сопоставительная интерпретация языка художественной литературы: Учеб. пособие к спецкурсу/Е.Кубарев; Самар.гос.пед.ин-т им. В. В. Куйбышева. — Самара: СамГПИ, 1991. 136 с.

Литературоведение